Азербайджан — держава у південно-західній частині Азії.
 Азербайджанська Демократична Республіка — незалежна держава у 1918–1920 роках.
 Азербайджанська Радянська Соціалістична Республіка — одна з республік Радянського Союзу, що існувала протягом 1920–1991 років.
 Азербайджанський Народний Уряд — маріонеткова держава створена Радянським Союзом на території Іранського Азербайджану, що існувала протягом 1945–1946 років.
 Іранський Азербайджан — сукупність історичних азербайджанських земель у складі Ірану. 
 Азербайджан — український річковий круїзний трипалубний теплохід.
 2698 Азербайджан — астероїд головного поясу.